Jan z Sułowa (zm. 1496/7), opat tyniecki
 Krzysztof Marcin Sułowski (zm. 1644), kasztelan żarnowski, wojewoda rawski
 Stanisław Sułowski (ok. 1560-1618), opat komendatoryjny w Tyńcu
 Tadeusz Jan Sułowski (1874-1952), inżynier, elektrotechnik, przemysłowiec
 Zygmunt Sułowski (1920-1995), historyk